Das Damendoppel der Australian Championships 1929 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Daphne Akhurst und Esna Boyd. Im Endspiel setzten sich Daphne Akhurst / Louie Bickerton gegen Sylvia Harper / Meryl O’Hara Wood mit 6:2, 3:6 und 6:2 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1929